Делфт:

География 
 Делфт — город и община в Нидерландах, в провинции Южная Голландия.
  — европейское название шри-ланкийского острова Недунтееву.

Персоналии 
 Делфт, Якоб Виллемс (1540/1545—1601) — нидерландский художник.
 Делфт, Якоб Виллемс (младший) (1580—1638) — нидерландский художник.
 Делфт, Корнелис Якобс (1570/1571—1669) — нидерландский художник.